Isabella van Bourgondië (1270-1323)
 Isabella van Portugal (1397-1472)
 Isabella van Habsburg (1501-1526)